La classe Akoula (ou Typhoon selon le code OTAN) issue du projet 941 est une classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) soviétique puis russe.
 La classe Chtchouka-B / Projet 971 (Щука ou Chtchouka signifiant esox ou brochet en russe) est une classe de sous-marins nucléaire d'attaque russe, désignée par l’OTAN sous la dénomination de classe Akoula.